Juan Espinosa de los Monteros ( -1669), peintre baroque ;
 Antonio Espinosa de los Monteros (1732-1812), graveur et imprimeur espagnol ;
 Sebastián Herrero y Espinosa de los Monteros (1822-1903), cardinal espagnol ;
 Carlos Espinosa de los Monteros y Sagaseta de Ilurdoz (1847-1928), militaire et diplomate espagnol, I marquis de Valtierra ;
 María Espinosa de los Monteros (1875-1946), militante féministe espagnole ;
 Carlos Espinosa de los Monteros y Bermejillo (1879-1924), militaire et diplomate espagnol, fils du précédent ;
 Eugenio Espinosa de los Monteros y Bermejillo (1880-1954), militaire et diplomate espagnol, fils de Carlos Espinosa de los Monteros y Sagaseta de Ilurdoz;
 Fernando Espinosa de los Monteros y Bermejillo (1884-1937), homme politique et diplomate espagnol, fils de Carlos Espinosa de los Monteros y Sagaseta de Ilurdoz;
 Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós (né en 1944), chef d'entreprise et avocat espagnol, IV marquis de Valtierra;
 Iván Espinosa de los Monteros y de Simón (né en 1971), chef d'entreprise et homme politique espagnol, fils du précédent.

Localité 
Espinosa de los Monteros est une municipalité espagnole située dans la province de Burgos.